Allsvenskan 1994/1995 kan syfta på:

Allsvenskan i bandy 1994/1995
Allsvenskan i bandy för damer 1994/1995